Лукта () — река, протекающая через гмину Лукта в Варминьско-Мазурском воеводстве Польши, является основным притоком реки Моронг ().
Длина реки Лукта —- 12,4 км, площадь бассейна 43,1 км². Средний расход воды составляет 0.36 м³/с.

Название Лукта происходит от старопольского слова Lucte, что означает «камыш».

В 1988 году из Лукты в Моронг попали биологически загрязненные воды. В настоящее время по физико-химическим параметрам вода реки имеет класс чистоты II.

Примечания 

Бассейн Калининградского залива
Реки Варминьско-Мазурского воеводства